Jméno a příjmení František Daneš se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 František Daneš (jazykovědec) – český jazykovědec, ředitel Ústavu pro jazyk český a vysokoškolský profesor (1919–2015)
 František Daneš (kněz) – český římskokatolický kněz, pedagog, homiletik a zemský poslanec (1807–1892)
 František Daneš (právník) – český právník, advokát a radní města Písku, synovec předešlého (1848–1928)